A Sociedade Filomática do Pará  foi uma associação científica brasileira, fundada em 6 de outubro de 1866, na cidade de Belém, pelo naturalista mineiro, Domingos Soares Ferreira Penna, dedicada aos estudos de História Natural da Amazônia. 

Ela foi o embrião do qual se originou o Museu Paraense (atual Museu Paraense Emílio Goeldi).

Bibliografia 
 Ferri, Mario Guimarães & Motonhama, Shozo. História das Ciências no Brasil. São Paulo, ERU, Vol. 3, 1981.

Cultura de Belém (Pará)
Fundações no Brasil em 1866